Das Leipzig Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Leipzig. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 13. bis 21. April 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Leipzig